Halina Dobrowolska (1930–1999) – polska aktorka teatralna i filmowa.
 Halina Dobrowolska (1929–2016) – polska scenograf filmowa, dekoratorka wnętrz i kostiumograf.